L'édition 2017 du tournoi de tennis de Marseille se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve du simple, Julien Benneteau et Nicolas Mahut celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Mischa Zverev et du Bulgare Grigor Dimitrov. Ils sont respectivement remplacés par Paul-Henri Mathieu et Jérémy Chardy.

Lauréats 
Le Français Jo-Wilfried Tsonga remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Lucas Pouille (6-4, 6-4). Il s'agit de son  titre consécutif de la saison dans la discipline.

En double, Julien Benneteau et Nicolas Mahut décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Robin Haase et Dominic Inglot (6-4, 6-7, [10-5]). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Marseille
Tennis en France en 2017
Tennis en février 2017
Sport en France en février 2017